Újváry Károly (1856–1918) színész, népszínműénekes
 Újváry Károly (1877–1958) színész, zeneszerző